Лардерель — фамилия:

 Александр де Лардерель (1854—1885) — итальянец, один из любовников Марии Башкирцевой.
 Флорестан де Лардерель (1848—1925) — итальянский государственный и политический деятель.
 Федериго де Лардерель (1815—1876) — итальянский политический деятель.
 Франсуа де Лардерель (1789—1858) — французский инженер, занимавшийся вопросами геотермальной энергии.